Lizzie Borden (1860-1927), américaine qui fut la figure centrale d'une affaire judiciaire.
 Lizzie Borden (née en 1958), réalisatrice américaine féministe.
 , opéra de  créé en 1965.

Voir aussi 
 Lizzy Borden, groupe de heavy metal américain.
  (née en 1977), actrice pornographique et catcheuse professionnelle américaine.